У́лица Дмитрие́вского — название городских проездов и станции метро в Москве.

 Улица Дмитриевского — улица в Восточном административном округе.
 Улица Дмитриевского — станция метро Некрасовской линии.
 Улица Дмитриевского — название 1-го Зачатьевского переулка в 1968—1994 годах.